Жва́чные  — подотряд китопарнокопытных млекопитающих, содержащий шесть современных семейств. Фитофаги.

По мтДНК Moschidae и Bovidae разделились 18,6 млн лет назад. Bovidae разделились на Tragelaphini и Bovini 15,82 млн лет назад.

Описание 
Жвачные отличаются сложной системой пищеварения. Верхних резцов нет, вместо них плотный мозолистый валик. Коренные зубы имеют лунчатое строение, которое способствует перетиранию корма. Желудок обычно имеет четыре отдела: рубец, сетка, книжка, сычуг (у оленьковых отсутствует книжка). В рубце обитают симбиотические простейшие, ферментирующие целлюлозу при помощи симбиотических внутриклеточных бактерий. Жвачные могут переваривать часть этих симбионтов для получения животного белка.

Жвачные животные имеют гораздо больше источников кормов, чем нежвачные. У жвачных высокоэффективному использованию пищи способствует и максимальное среди позвоночных развитие симбиотического пищеварения, при котором эндосимбионты (археи-метаногены, бактерии, грибы, простейшие), живущие в сетчатом желудке, участвуют в процессе расщепления и гидролиза богатых клетчаткой растительных кормов (фуражи, послеуборочные и индустриальные остатки).

Корма, содержащие клетчатку, необходимы для здорового существования жвачных, так как они поддерживают жевание жвачки и выделение слюны, которая необходима для нормального функционирования рубца и развития в нём популяции микроорганизмов;

Фекалии жвачных богаты органическими (непереваренные бактериальные остатки) и неорганическими веществами (азот, фосфор, сера), которые являются прекрасным удобрением.

Классификация 

 Инфраотряд Tragulina (парафилетический)
 † Семейство Prodremotheriidae
 † Семейство Hypertragulidae
 † Семейство Praetragulidae
 Семейство Оленьковые (Tragulidae)
 † Семейство Archaeomerycidae
 † Семейство Lophiomerycidae
 Инфраотряд Pecora
 Семейство Оленевые (Cervidae)
 † Семейство Gelocidae
 † Семейство Palaeomerycidae
 † Семейство Hoplitomerycidae
 † Семейство Climacoceratidae
 Семейство Жирафовые (Giraffidae)
 Семейство Вилороговые (Antilocapridae)
 † Семейство Leptomerycidae
 Семейство Кабарговые (Moschidae)
 Семейство Полорогие (Bovidae)
Семейство † Protoceratidae исключили из подотряда жвачных, образовав из этих двух таксонов кладу Ruminantiamorpha.

Примечания

Литература 
 
 
 

Жвачные